«Град камней» (; другое название — «Дождь из камней») — кинофильм режиссёра Кена Лоуча, вышедший на экраны в 1993 году. Лента получила приз жюри Каннского кинофестиваля и другие награды.

Сюжет 
Двое британских безработных, Томми (старший по возрасту) и Боб (более молодой), пытаются найти работу или хотя бы средства к существованию, скитаясь по городским и сельским районам Англии. В полном соответствии с названием фильма, на них сыплются всё новые и новые проблемы, осложняя их и без того нелёгкую жизнь. Но рано или поздно они находят решения для своих проблем…

В ролях 
 Брюс Джонс — Боб
 Джули Браун — Энн
 Джемма Феникс — Колин
 Рикки Томлинсон — Томми
 Том Хикки — отец Барри
 Джонатан Джеймс — Тэнзи

Награды и номинации 
 1993 — Приз жюри Каннского кинофестиваля (Кен Лоуч).
 1994 — номинация на премию BAFTA за лучший британский фильм (Салли Хиббин, Кен Лоуч).
 1994 — номинация на премию «Сезар» за лучший зарубежный фильм (Кен Лоуч).
 1994 — номинация на премию «Гойя» за лучший европейский фильм.
 1994 — Премия Лондонского кружка кинокритиков лучшему британскому режиссёру года (Кен Лоуч).

Ссылки 
 
  

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1993 года
Фильмы Channel 4 Films